Крецешти има више значења:

 Крецешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Крецешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Крецешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Крецешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији